La conservatrice Theresa May a dirigé deux gouvernements au Royaume-Uni :
 le gouvernement May (1) de 2016 à 2017,
 le gouvernement May (2) de 2017 à 2019.

Gouvernement du Royaume-Uni